Домен Крумпачник (, род. , Словень-Градец) — словенский шахматист, международный мастер (2001).

Серебряный призёр чемпионата Словении 1995 г. Бронзовый призёр чемпионатов Словении по блицу и рапиду 2003 г.

В составе клуба «SD Ptuj» бронзовый призёр командных чемпионатов Словении 1995 и 1999 гг.

В составе сборной Словении участник матча со сборной Хорватии (2004 г.).

Победитель международного турнира в Птуе (1999 г.). Победитель опен-турниров в Граце (1993 и 1994 гг.), Словенске-Конице (2007 г.), Птуе (2007 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Крумпачника в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Крумпачника на сайте 365Chess

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам